В гонку US Open Series 2010 года входят 6 мужских и 5 женских профессиональных теннисных турниров, проходящих в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. Первый турнир серии в 2010 году, в отличие от прошлого сезона, проходил в Атланте (права на турнир были выкуплены Федерацией тенниса США у Индианаполиса и переданы Атланте). В третью неделю серии женский турнир прошёл не в Лос-Анджелесе, как в прошлом году, а в Сан-Диего, где не проводился в течение двух последних лет. Турнир в Атланте (мужской турнир уровня ATP 250) проходил с 19 июля, а последний турнир серии, в Нью-Хейвене (мужской и женский), завершился 29 августа.

Система начисления призовых очков в 2010 году 

Чтобы быть включённым в окончательную таблицу итогов серии и получить право на денежный бонус, игрок обязан участвовать не менее чем в двух турнирах серии. Если победитель серии одерживает также победу в Открытом чемпионате США, то его приз увеличивается на 1 миллион долларов США; в остальных случаях его приз удваивается. Спортсмены, занимающие вторую и третью строчки в итоговой таблице, также получают увеличенные призовые на Открытом чемпионате США

Расписание

Текущие результаты серии

Мужчины 
Положение на 30 августа 2010 года.

В списке представлены только 14 ведущих теннисистов по рейтингу серии.

Примечания 
 1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (АТР 250/500) или 1/8 финала и выше (АТР 1000)
 2 — Маррей обошёл Федерера за счёт победы в личной встрече (в Торонто).

Женщины 

Положение на 30 августа 2010 года. 

В списке представлены только 11 ведущих теннисисток по рейтингу серии.

Примечания 
1 - Количество турниров серии, в которых данная участница достигла четвертьфинала и выше (WTA Premier) или 1/8 финала и выше (WTA Premier 5)
2 - Кузнецова финиширует третьей, потому что при равенстве выигранных матчей и сетов с Шараповой и Азаренко, она выиграла больше геймов.

Результаты финальных кругов турниров серии 2010 года

1 неделя

ATP - Теннисный чемпионат Атланты

2 неделя

ATP - Farmers Classic

WTA - Bank of the West Classic

3 неделя

ATP - Legg Mason Tennis Classic

WTA - Mercury Insurance Open

4 неделя

ATP - Rogers Masters

WTA - Western & Southern Financial Group Women`s Open

5 неделя

ATP - Western & Southern Financial Group Masters

WTA - Rogers Cup

6 неделя

ATP - Pilot Pen Tennis

WTA - Pilot Pen Tennis at Yale

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии 
 Официальный сайт Теннисного чемпионата Атланты 
 Официальный сайт Farmers Classic 
  Официальный сайт Bank of the West Classic 
  Официальный сайт Legg Mason Tennis Classic 
 Официальный сайт Mercury Insurance Open 
  Официальный сайт Rogers Masters 
  Официальный сайт Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open 
  Официальный сайт Rogers Cup 
 Официальный сайт Pilot Pen Tennis 
 Официальный сайт Открытого чемпионата США 

2010